Mathias Sorgho (politicus), politicus uit de Republiek Opper-Volta
 Mathias Sorgho (wielrenner), Burkinees wielrenner